

Botanica
Melia – genere di piante della famiglia delle Meliacee

Geografia
Italia
Melia – frazione di Scilla in provincia di Reggio Calabria
Melia – sede comunale di Mongiuffi Melia nella città metropolitana di Messina

Mitologia greca
Melia – ninfa amata da Apollo e madre di Ismeno e Tenero e ricercata da Caanto
Melia – ninfa figlia di Oceano sposa di Inaco e madre di Foroneo, Egialeo ed Io
Melia – ninfa della Bitinia e madre di Amico e Migdone avuti da Poseidone
Melia – ninfa sposa di Sileno e madre di Folo.

Note

Pagine correlate 
 Melio